Katyn
Katin (psihotropna tvar)
 posvojni pridjev od ženskog imena Kata